A cseh nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt az Brnóban rendezték augusztus 20-án.

A királykategória versenyét Loris Capirossi nyerte, a negyedlitereseknél Jorge Lorenzo végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Álvaro Bautista diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Versenyzők

Versenyzők

Jegyzetek

Források

Csehnagydíj
MotoGPcsehnagydíj2006